Doğanyol (district), een Turks district in de provincie Malatya
 Doğanyol (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Doğanyol